Kumarsyra är en organisk förening som är ett hydroxiderivat av kanelsyra. Det finns tre isomerer, o-kumarsyra, m-kumarsyra och p-kumarsyra, som skiljer sig genom var hydroxigruppen sitter på fenylringen.  p-kumarsyra är den isomer som är vanligast i naturen.

Tillsammans med sinapylalkohol och koniferylalkohol är p-kumarsyra är det vanligaste innehållet i biomassa och tillhör gruppen monolignoler. Ämnet syntetieras från  kanelsyra genom verkan av det P450-beroende enzymet 4-kanelsyrahydroxylas.

Fenoler
Propensyror